Туссен (, День всех святых) — французские имя и фамилия.

Известные носители:

 Туссен, Алан (1938—2015) — американский пианист, композитор, поэт-песенник, продюсер.
 Туссен, Андре (род. 1981) — тринидадский футболист.
 Туссен, Анн-Доминик (род. 1959) — бельгийский режиссёр.
 Туссен, Анна Луиза Гертруда (в замужестве Босбом; 1812—1886) — нидерландская писательница, романистка.
 Туссен, Арман (1806—1862) — французский скульптор.
 Туссэн, Бет (род. 1962) — американская актриса.
 Туссен, Жан-Филипп (род. 1957) — бельгийский писатель и кинорежиссёр.
 Туссен, Лоррейн (род. 1960) — американская актриса.
 Туссэн, Стив (род. 1965) — британский и американский киноактёр.
 Туссен, Франсуа-Венсан (1715—1772) — французский мыслитель.
 Туссен, Шарль (1813—1877) — французский педагог, работавший в Германии.
 Туссен, Эрик (род. 1954) — бельгийский общественный и политический деятель, один из лидеров Четвертого интернационала.

Составные фамилии 
 Туссен-Лувертюр, Франсуа Доминик (1743—1803) — лидер Гаитянской революции.